George Voinescu se poate referi la:

 George Voinescu (1918, Romania - 1999, Franța), arhitect, caricaturist, creator de benzi desenate 
 George Voinescu (general) (1963-)